Требендорф или Тре́бин (; ) — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден. Входит в состав района Гёрлиц. Подчиняется управлению Шлайфе. Население составляет 1013 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 31,95 км². Официальный код — 14 6 26 560.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан. Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является лужицкий.

Примечания

Ссылки 
 www.trebendorf.de Официальная страница

Города Саксонии
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области
Населённые пункты Верхней Лужицы